Argentína
San Martín megye, Corrientes tartomány
San Martín megye, Mendoza tartomány
San Martín megye, San Juan tartomány
San Martín megye, Santa Fe tartomány
San Martín megye, Santiago del Estero tartomány

 Peru
San Martín megye